|-
|9751 Kadota||1990 QM|| align=right|13,7|| align=right|2,428|| align=right|0,179|| align=right|2,84|| align=right|3,783||MBA||20. avgust 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(9752)||1990 QZ1|| align=right|14,0|| align=right|2,401|| align=right|0,083|| align=right|7,18|| align=right|3,721||MBA||22. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(9753)||1990 QL3|| align=right|14,0|| align=right|2,430|| align=right|0,144|| align=right|5,67|| align=right|3,787||MBA||28. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(9754)||1990 QJ4|| align=right|14,5|| align=right|2,414|| align=right|0,193|| align=right|2,45|| align=right|3,750||MBA||23. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(9755)||1990 RR2|| align=right|13,1|| align=right|2,458|| align=right|0,139|| align=right|6,67|| align=right|3,853||MBA||15. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|9756 Ezaki||1991 CC3|| align=right|13,7|| align=right|2,734|| align=right|0,113|| align=right|4,46|| align=right|4,520||MBA||12. februar 1991||Geisei||T. Seki
|-
|9757 Felixdejager||1991 GA6|| align=right|13,2|| align=right|2,897|| align=right|0,061|| align=right|00,94|| align=right|4,930||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|9758 Dainty||1991 GZ9|| align=right|14,1|| align=right|2,742|| align=right|0,224|| align=right|7,53|| align=right|4,540||MBA||13. april 1991||Observatorij Siding Spring||D. I. Steel
|-
|(9759)||1991 NE7|| align=right|13,0|| align=right|3,154|| align=right|0,097|| align=right|5,19|| align=right|5,601||MBA||12. julij 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9760)||1991 PJ13|| align=right|15,3|| align=right|2,240|| align=right|0,154|| align=right|2,66|| align=right|3,353||MBA||5. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|9761 Krautter||1991 RR4|| align=right|14,2|| align=right|2,259|| align=right|0,161|| align=right|3,61|| align=right|3,395||MBA||13. september 1991||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|9762 Hermannhesse||1991 RA5|| align=right|14,9|| align=right|2,248|| align=right|0,065|| align=right|3,74|| align=right|3,371||MBA||13. september 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(9763)||1991 RU17|| align=right|13,7|| align=right|2,246|| align=right|0,030|| align=right|3,32|| align=right|3,366||MBA||13. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|9764 Morgenstern||1991 UE5|| align=right|14,5|| align=right|2,320|| align=right|0,189|| align=right|7,21|| align=right|3,534||MBA||30. oktober 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(9765)||1991 XZ|| align=right|13,8|| align=right|2,280|| align=right|0,177|| align=right|4,34|| align=right|3,441||MBA||14. december 1991||Fujieda||H. Shiozawa; M. Kizawa
|-
|9766 Bradbury||1992 DZ2|| align=right|14,2|| align=right|2,451|| align=right|0,084|| align=right|1,28|| align=right|3,837||MBA||24. februar 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|9767 Midsomer Norton||1992 EB1|| align=right|16,4|| align=right|3,382|| align=right|0,571|| align=right|21,52|| align=right|6,218||MBA||10. marec 1992||Observatorij Siding Spring||D. I. Steel
|-
|9768 Stephenmaran||1992 GB1|| align=right|13,7|| align=right|2,428|| align=right|0,213|| align=right|24,25|| align=right|3,782||MBA||5. april 1992||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|9769 Nautilus||1993 DG2|| align=right|14,2|| align=right|2,238|| align=right|0,114|| align=right|6,50|| align=right|3,348||MBA||24. februar 1993||Yakiimo||A. Natori; T. Urata
|-
|9770 Discovery||1993 EE|| align=right|14,8|| align=right|2,284|| align=right|0,147|| align=right|3,96|| align=right|3,450||MBA||1. marec 1993||Oohira||T. Urata
|-
|(9771)||1993 FU17|| align=right|14,1|| align=right|2,248|| align=right|0,135|| align=right|7,35|| align=right|3,369||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(9772)||1993 MB|| align=right|13,5|| align=right|2,676|| align=right|0,188|| align=right|13,29|| align=right|4,377||MBA||16. junij 1993||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(9773)||1993 MG1|| align=right|13,6|| align=right|2,687|| align=right|0,384|| align=right|14,65|| align=right|4,404||MBA||23. junij 1993||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|9774 Annjudge||1993 NO|| align=right|14,1|| align=right|2,534|| align=right|0,125|| align=right|00,54|| align=right|4,032||MBA||12. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|9775 Joeferguson||1993 OH12|| align=right|14,4|| align=right|2,613|| align=right|0,152|| align=right|2,57|| align=right|4,224||MBA||19. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9776)||1993 VL3|| align=right|13,4|| align=right|2,911|| align=right|0,020|| align=right|3,38|| align=right|4,965||MBA||11. november 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|9777 Enterprise||1994 OB|| align=right|14,0|| align=right|2,397|| align=right|0,234|| align=right|3,28|| align=right|3,710||MBA||31. julij 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|9778 Isabelallende||1994 PA19|| align=right|14,7|| align=right|2,428|| align=right|0,188|| align=right|1,81|| align=right|3,781||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9779)||1994 RA11|| align=right|14,3|| align=right|2,362|| align=right|0,226|| align=right|2,50|| align=right|3,629||MBA||1. september 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|9780 Bandersnatch||1994 SB|| align=right|13,1|| align=right|2,200|| align=right|0,102|| align=right|6,27|| align=right|3,263||MBA||25. september 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|9781 Jubjubbird||1994 UB1|| align=right|13,8|| align=right|2,461|| align=right|0,174|| align=right|8,56|| align=right|3,861||MBA||31. oktober 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|9782 Edo||1994 WM|| align=right|13,4|| align=right|2,557|| align=right|0,157|| align=right|8,95|| align=right|4,089||MBA||25. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|9783 Tensho-kan||1994 YD1|| align=right|13,8|| align=right|2,670|| align=right|0,105|| align=right|1,96|| align=right|4,362||MBA||28. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|9784 Yotsubashi||1994 YJ1|| align=right|13,2|| align=right|2,748|| align=right|0,056|| align=right|5,47|| align=right|4,554||MBA||31. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|9785 Senjikan||1994 YX1|| align=right|13,4|| align=right|2,751|| align=right|0,056|| align=right|3,13|| align=right|4,561||MBA||31. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|9786 Gakutensoku||1995 BB|| align=right|13,6|| align=right|2,842|| align=right|0,079|| align=right|1,06|| align=right|4,790||MBA||19. januar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9787)||1995 BA3|| align=right|13,7|| align=right|2,796|| align=right|0,123|| align=right|1,49|| align=right|4,674||MBA||27. januar 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9788)||1995 EQ1|| align=right|13,1|| align=right|3,090|| align=right|0,138|| align=right|1,91|| align=right|5,430||MBA||11. marec 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9789)||1995 GO7|| align=right|12,5|| align=right|3,142|| align=right|0,131|| align=right|1,91|| align=right|5,569||MBA||4. april 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9790)||1995 OK8|| align=right|11,2|| align=right|5,258|| align=right|0,055|| align=right|5,92|| align=right|12,06||JUT||25. julij 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(9791)||1995 YD1|| align=right|13,6|| align=right|2,303|| align=right|0,071|| align=right|8,79|| align=right|3,494||MBA||21. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9792)||1996 BX1|| align=right|13,8|| align=right|2,361|| align=right|0,153|| align=right|11,20|| align=right|3,628||MBA||23. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|9793 Torvalds||1996 BW4|| align=right|15,2|| align=right|2,255|| align=right|0,161|| align=right|3,66|| align=right|3,386||MBA||16. januar 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(9794)||1996 FO5|| align=right|13,9|| align=right|2,367|| align=right|0,141|| align=right|8,91|| align=right|3,641||MBA||25. marec 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|9795 Deprez||1996 GJ19|| align=right|13,9|| align=right|2,908|| align=right|0,071|| align=right|1,84|| align=right|4,957||MBA||15. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9796)||1996 HW|| align=right|13,0|| align=right|2,568|| align=right|0,038|| align=right|15,04|| align=right|4,115||MBA||19. april 1996||Sormano||F. Manca; P. Chiavenna
|-
|9797 Raes||1996 HR21|| align=right|13,3|| align=right|3,174|| align=right|0,165|| align=right|1,22|| align=right|5,653||MBA||18. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9798)||1996 JK|| align=right|11,8|| align=right|3,002|| align=right|0,098|| align=right|10,82|| align=right|5,199||MBA||8. maj 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9799)||1996 RJ|| align=right|9,9|| align=right|5,197|| align=right|0,048|| align=right|30,51|| align=right|11,85||JUT||8. september 1996||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(9800)||1997 ES2|| align=right|14,1|| align=right|2,373|| align=right|0,201|| align=right|3,08|| align=right|3,655||MBA||4. marec 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9801)||1997 FX3|| align=right|14,6|| align=right|2,651|| align=right|0,337|| align=right|2,26|| align=right|4,314||MBA||31. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(9802)||1997 GQ6|| align=right|14,7|| align=right|2,529|| align=right|0,178|| align=right|4,42|| align=right|4,022||MBA||2. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(9803)||1997 GL8|| align=right|14,4|| align=right|2,445|| align=right|0,161|| align=right|4,74|| align=right|3,822||MBA||2. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(9804)||1997 NU|| align=right|13,0|| align=right|2,670|| align=right|0,120|| align=right|13,51|| align=right|4,363||MBA||1. julij 1997||Wise||E. O. Ofek
|-
|(9805)||1997 NZ|| align=right|12,4|| align=right|2,608|| align=right|0,161|| align=right|12,06|| align=right|4,211||MBA||1. julij 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(9806)||1997 NR6|| align=right|12,9|| align=right|2,983|| align=right|0,114|| align=right|11,43|| align=right|5,152||MBA||10. julij 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(9807)||1997 SJ4|| align=right|11,0|| align=right|5,211|| align=right|0,154|| align=right|4,97|| align=right|11,90||JUT||27. september 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9808)||1998 QS70|| align=right|13,8|| align=right|2,585|| align=right|0,103|| align=right|12,32|| align=right|4,156||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|9809 Jimdarwin||1998 RZ5|| align=right|15,2|| align=right|2,617|| align=right|0,175|| align=right|3,16|| align=right|4,233||MBA||13. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(9810)||1998 RJ65|| align=right|14,2|| align=right|2,256|| align=right|0,166|| align=right|3,91|| align=right|3,389||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|9811 Cavadore||1998 ST|| align=right|15,8|| align=right|2,272|| align=right|0,157|| align=right|1,54|| align=right|3,424||MBA||16. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|9812 Danco||1998 SJ144|| align=right|14,3|| align=right|2,265|| align=right|0,133|| align=right|6,24|| align=right|3,408||MBA||18. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|9813 Rozgaj||1998 TP5|| align=right|14,1|| align=right|2,272|| align=right|0,127|| align=right|1,63|| align=right|3,424||MBA||13. oktober 1998||Visnjan||K. Korlevic
|-
|9814 Ivobenko||1998 UU18|| align=right|15,5|| align=right|2,278|| align=right|0,221|| align=right|4,20|| align=right|3,438||MBA||23. oktober 1998||Visnjan||K. Korlevic
|-
|9815 Mariakirch||2079 P-L|| align=right|13,7|| align=right|2,813|| align=right|0,070|| align=right|4,86|| align=right|4,716||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9816 von Matt||2643 P-L|| align=right|13,8|| align=right|2,690|| align=right|0,062|| align=right|21,94|| align=right|4,410||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9817 Thersander||6540 P-L|| align=right|11,1|| align=right|5,302|| align=right|0,042|| align=right|9,16|| align=right|12,21||JUT||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9818 Eurymachos||6591 P-L|| align=right|11,0|| align=right|5,257|| align=right|0,005|| align=right|7,48|| align=right|12,06||JUT||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9819 Sangerhausen||2172 T-1|| align=right|15,1|| align=right|2,189|| align=right|0,181|| align=right|2,46|| align=right|3,238||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9820 Hempel||3064 T-1|| align=right|15,2|| align=right|2,351|| align=right|0,144|| align=right|00,27|| align=right|3,605||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9821 Gitakresakova||4033 T-1|| align=right|14,6|| align=right|2,383|| align=right|0,135|| align=right|5,34|| align=right|3,677||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9822 Hajdukova||4114 T-1|| align=right|14,4|| align=right|2,365|| align=right|0,161|| align=right|3,05|| align=right|3,636||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9823 Annantalova||4271 T-1|| align=right|15,2|| align=right|2,383|| align=right|0,133|| align=right|6,83|| align=right|3,677||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9824 Marylea||3033 T-2|| align=right|13,4|| align=right|2,877|| align=right|0,064|| align=right|3,00|| align=right|4,879||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9825 Oetken||1214 T-3|| align=right|12,9|| align=right|3,003|| align=right|0,093|| align=right|9,12|| align=right|5,202||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9826 Ehrenfreund||2114 T-3|| align=right|13,1|| align=right|2,991|| align=right|0,095|| align=right|8,94|| align=right|5,171||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|(9827)||1958 TL1|| align=right|12,5|| align=right|3,160|| align=right|0,188|| align=right|17,69|| align=right|5,617||MBA||8. oktober 1958||Flagstaff||Lowell Observatory
|-
|9828 Antimachos||1973 SS|| align=right|11,7|| align=right|5,166|| align=right|0,085|| align=right|3,22|| align=right|11,74||JUT||19. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9829 Murillo||1973 SJ1|| align=right|12,1|| align=right|3,967|| align=right|0,126|| align=right|2,64|| align=right|7,899||HLD||19. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|(9830)||1978 VE11|| align=right|15,2|| align=right|2,214|| align=right|0,058|| align=right|6,14|| align=right|3,294||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|9831 Simongreen||1979 QZ|| align=right|15,2|| align=right|2,416|| align=right|0,210|| align=right|2,40|| align=right|3,756||MBA||22. avgust 1979||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(9832)||1981 EH3|| align=right|15,0|| align=right|2,430|| align=right|0,122|| align=right|7,01|| align=right|3,787||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|9833 Rilke||1982 DW3|| align=right|14,0|| align=right|2,276|| align=right|0,113|| align=right|3,77|| align=right|3,434||MBA||21. februar 1982||Tautenburg||F. Borngen
|-
|9834 Kirsanov||1982 TS1|| align=right|12,9|| align=right|3,025|| align=right|0,082|| align=right|8,77|| align=right|5,261||MBA||14. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(9835)||1984 UD|| align=right|13,3|| align=right|2,745|| align=right|0,248|| align=right|9,23|| align=right|4,546||MBA||17. oktober 1984||Kleť||Z. Vávrová
|-
|9836 Aarseth||1985 TU|| align=right|14,1|| align=right|2,622|| align=right|0,222|| align=right|1,57|| align=right|4,244||MBA||15. oktober 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(9837)||1986 AA2|| align=right|12,7|| align=right|2,709|| align=right|0,026|| align=right|5,78|| align=right|4,459||MBA||12. januar 1986||Anderson Mesa||I. Horowitz
|-
|9838 Falz-Fein||1987 RN6|| align=right|12,8|| align=right|2,994|| align=right|0,057|| align=right|5,95|| align=right|5,179||MBA||4. september 1987||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|9839 Crabbegat||1988 CT2|| align=right|14,2|| align=right|2,466|| align=right|0,107|| align=right|3,01|| align=right|3,871||MBA||11. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9840)||1988 RQ2|| align=right|12,5|| align=right|2,781|| align=right|0,072|| align=right|10,90|| align=right|4,636||MBA||8. september 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(9841)||1988 UT|| align=right|15,3|| align=right|2,189|| align=right|0,161|| align=right|2,20|| align=right|3,239||MBA||18. oktober 1988||Kleť||Z. Vávrová
|-
|9842 Funakoshi||1989 AS1|| align=right|13,6|| align=right|2,246|| align=right|0,091|| align=right|2,91|| align=right|3,366||MBA||15. januar 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(9843)||1989 AL3|| align=right|14,7|| align=right|2,258|| align=right|0,085|| align=right|5,07|| align=right|3,393||MBA||4. januar 1989||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|9844 Otani||1989 WF1|| align=right|13,8|| align=right|2,699|| align=right|0,219|| align=right|12,93|| align=right|4,435||MBA||23. november 1989||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|9845 Okamuraosamu||1990 FM1|| align=right|12,3|| align=right|2,795|| align=right|0,166|| align=right|8,22|| align=right|4,671||MBA||27. marec 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(9846)||1990 OS1|| align=right|13,6|| align=right|2,361|| align=right|0,189|| align=right|9,69|| align=right|3,627||MBA||29. julij 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(9847)||1990 QJ5|| align=right|14,6|| align=right|2,381|| align=right|0,213|| align=right|2,75|| align=right|3,673||MBA||25. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|9848 Yugra||1990 QX17|| align=right|13,5|| align=right|2,381|| align=right|0,228|| align=right|1,25|| align=right|3,674||MBA||26. avgust 1990||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(9849)||1990 RF2|| align=right|13,5|| align=right|2,381|| align=right|0,160|| align=right|1,74|| align=right|3,673||MBA||14. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(9850)||1990 TM5|| align=right|14,2|| align=right|2,370|| align=right|0,134|| align=right|6,14|| align=right|3,648||MBA||9. oktober 1990||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|9851 Sakamoto||1990 UG3|| align=right|13,4|| align=right|2,597|| align=right|0,318|| align=right|6,49|| align=right|4,184||MBA||24. oktober 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(9852)||1990 YX|| align=right|14,5|| align=right|2,553|| align=right|0,138|| align=right|5,25|| align=right|4,079||MBA||24. december 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(9853)||1991 AN2|| align=right|12,9|| align=right|2,560|| align=right|0,177|| align=right|17,71|| align=right|4,096||MBA||7. januar 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|9854 Karlheinz||1991 AC3|| align=right|14,0|| align=right|2,645|| align=right|0,157|| align=right|4,53|| align=right|4,302||MBA||15. januar 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(9855)||1991 CU|| align=right|13,2|| align=right|2,582|| align=right|0,094|| align=right|9,98|| align=right|4,149||MBA||7. februar 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(9856)||1991 EE|| align=right|17,4|| align=right|2,248|| align=right|0,623|| align=right|9,77|| align=right|3,370||APL PHA||13. marec 1991||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(9857)||1991 EN|| align=right|10,3|| align=right|5,129|| align=right|0,027|| align=right|19,64|| align=right|11,62||JUT||10. marec 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(9858)||1991 OL1|| align=right|12,8|| align=right|3,209|| align=right|0,192|| align=right|2,78|| align=right|5,748||MBA||18. julij 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|9859 Van Lierde||1991 PE5|| align=right|12,6|| align=right|2,876|| align=right|0,012|| align=right|1,22|| align=right|4,877||MBA||3. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|9860 Archaeopteryx||1991 PW9|| align=right|12,9|| align=right|3,160|| align=right|0,080|| align=right|9,98|| align=right|5,616||MBA||6. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|9861 Jahreiss||1991 RB3|| align=right|14,9|| align=right|2,226|| align=right|0,146|| align=right|2,93|| align=right|3,320||MBA||9. september 1991||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(9862)||1991 RA6|| align=right|13,9|| align=right|2,352|| align=right|0,201|| align=right|5,54|| align=right|3,607||MBA||13. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|9863 Reichardt||1991 RJ7|| align=right|13,9|| align=right|2,239|| align=right|0,118|| align=right|3,36|| align=right|3,350||MBA||13. september 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(9864)||1991 RT17|| align=right|12,8|| align=right|3,079|| align=right|0,141|| align=right|1,54|| align=right|5,402||MBA||13. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|9865 Akiraohta||1991 TP1|| align=right|14,4|| align=right|2,205|| align=right|0,216|| align=right|3,80|| align=right|3,273||MBA||3. oktober 1991||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|9866 Kanaimitsuo||1991 TV4|| align=right|14,2|| align=right|2,172|| align=right|0,176|| align=right|3,04|| align=right|3,201||MBA||15. oktober 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(9867)||1991 VM|| align=right|14,2|| align=right|2,265|| align=right|0,192|| align=right|5,56|| align=right|3,407||MBA||3. november 1991||Yakiimo||A. Natori; T. Urata
|-
|(9868)||1991 VP1|| align=right|14,5|| align=right|2,256|| align=right|0,129|| align=right|4,93|| align=right|3,388||MBA||4. november 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|9869 Yadoumaru||1992 CD1|| align=right|13,6|| align=right|2,363|| align=right|0,130|| align=right|2,92|| align=right|3,633||MBA||9. februar 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|9870 Maehata||1992 DA|| align=right|13,6|| align=right|2,342|| align=right|0,169|| align=right|3,72|| align=right|3,584||MBA||24. februar 1992||Geisei||T. Seki
|-
|9871 Jeon||1992 DG1|| align=right|13,0|| align=right|2,370|| align=right|0,152|| align=right|5,58|| align=right|3,649||MBA||28. februar 1992||Kitami||T. Fujii; K. Watanabe
|-
|9872 Solf||1992 DJ4|| align=right|14,6|| align=right|2,370|| align=right|0,089|| align=right|6,60|| align=right|3,647||MBA||27. februar 1992||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(9873)||1992 GH|| align=right|13,5|| align=right|1,862|| align=right|0,077|| align=right|19,24|| align=right|2,541||MBA||9. april 1992||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(9874)||1993 FG23|| align=right|14,1|| align=right|2,176|| align=right|0,073|| align=right|1,97|| align=right|3,210||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(9875)||1993 FH25|| align=right|13,5|| align=right|2,447|| align=right|0,053|| align=right|4,94|| align=right|3,827||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(9876)||1993 FY37|| align=right|14,6|| align=right|2,291|| align=right|0,187|| align=right|4,28|| align=right|3,468||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(9877)||1993 ST3|| align=right|13,1|| align=right|2,706|| align=right|0,232|| align=right|7,75|| align=right|4,451||MBA||18. september 1993||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|9878 Sostero||1994 FQ|| align=right|14,2|| align=right|3,092|| align=right|0,124|| align=right|16,40|| align=right|5,436||MBA||17. marec 1994||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|9879 Mammuthus||1994 PZ29|| align=right|15,1|| align=right|2,383|| align=right|0,248|| align=right|3,71|| align=right|3,678||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|9880 Stegosaurus||1994 PQ31|| align=right|14,9|| align=right|2,288|| align=right|0,111|| align=right|3,47|| align=right|3,461||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9881)||1994 SE|| align=right|15,9|| align=right|2,343|| align=right|0,410|| align=right|8,09|| align=right|3,585||MBA||25. september 1994||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|9882 Stallman||1994 SS9|| align=right|16,0|| align=right|2,393|| align=right|0,183|| align=right|00,99|| align=right|3,702||MBA||28. september 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(9883)||1994 TU1|| align=right|14,8|| align=right|2,354|| align=right|0,144|| align=right|6,88|| align=right|3,611||MBA||8. oktober 1994||Camarillo||J. E. Rogers
|-
|9884 Pribram||1994 TN3|| align=right|15,6|| align=right|2,378|| align=right|0,139|| align=right|1,87|| align=right|3,667||MBA||12. oktober 1994||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|9885 Linux||1994 TM14|| align=right|13,7|| align=right|2,359|| align=right|0,067|| align=right|6,12|| align=right|3,623||MBA||12. oktober 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|9886 Aoyagi||1994 VM7|| align=right|14,7|| align=right|2,413|| align=right|0,177|| align=right|3,29|| align=right|3,748||MBA||8. november 1994||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(9887)||1995 AH|| align=right|13,9|| align=right|2,614|| align=right|0,130|| align=right|4,16|| align=right|4,225||MBA||2. januar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9888)||1995 CD|| align=right|12,9|| align=right|2,664|| align=right|0,054|| align=right|3,91|| align=right|4,348||MBA||1. februar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9889)||1995 FG1|| align=right|12,6|| align=right|2,881|| align=right|0,022|| align=right|00,95|| align=right|4,889||MBA||28. marec 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9890)||1995 SY2|| align=right|14,6|| align=right|2,171|| align=right|0,142|| align=right|00,71|| align=right|3,197||MBA||20. september 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9891)||1995 XN1|| align=right|12,7|| align=right|2,594|| align=right|0,136|| align=right|14,13|| align=right|4,176||MBA||15. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9892)||1995 YN3|| align=right|14,0|| align=right|2,263|| align=right|0,143|| align=right|6,21|| align=right|3,405||MBA||27. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9893)||1996 AA1|| align=right|14,2|| align=right|2,238|| align=right|0,128|| align=right|1,14|| align=right|3,348||MBA||12. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9894)||1996 BS1|| align=right|13,8|| align=right|2,378|| align=right|0,087|| align=right|4,17|| align=right|3,667||MBA||23. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9895)||1996 BR3|| align=right|13,7|| align=right|2,261|| align=right|0,169|| align=right|4,54|| align=right|3,398||MBA||27. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9896)||1996 BL17|| align=right|14,0|| align=right|2,247|| align=right|0,092|| align=right|6,44|| align=right|3,368||MBA||22. januar 1996||Socorro, Nova Mehika||Lincoln Laboratory ETS
|-
|9897 Malerba||1996 CX7|| align=right|14,1|| align=right|2,222|| align=right|0,203|| align=right|6,38|| align=right|3,312||MBA||14. februar 1996||Cima Ekar||M. Tombelli; U. Munari
|-
|(9898)||1996 DF|| align=right|12,7|| align=right|2,369|| align=right|0,069|| align=right|5,92|| align=right|3,647||MBA||18. februar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9899)||1996 EH|| align=right|13,4|| align=right|2,364|| align=right|0,153|| align=right|7,86|| align=right|3,634||MBA||12. marec 1996||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|9900 Llull||1997 LL6|| align=right|13,5|| align=right|2,141|| align=right|0,212|| align=right|3,50|| align=right|3,132||MBA||13. junij 1997||Mallorca||M. Blasco
|-
|(9901)||1997 NV|| align=right|14,4|| align=right|2,348|| align=right|0,130|| align=right|5,36|| align=right|3,598||MBA||1. julij 1997||Kleť||Klet
|-
|9902 Kirkpatrick||1997 NY|| align=right|14,7|| align=right|2,211|| align=right|0,083|| align=right|5,32|| align=right|3,287||MBA||3. julij 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|9903 Leonhardt||1997 NA1|| align=right|14,4|| align=right|3,074|| align=right|0,246|| align=right|1,69|| align=right|5,388||MBA||4. julij 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|9904 Mauratombelli||1997 OC1|| align=right|14,3|| align=right|2,733|| align=right|0,189|| align=right|8,48|| align=right|4,518||MBA||29. julij 1997||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|-
|9905 Tiziano||4611 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,405|| align=right|0,129|| align=right|12,73|| align=right|3,729||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9906 Tintoretto||6523 P-L|| align=right|13,2|| align=right|2,623|| align=right|0,180|| align=right|13,41|| align=right|4,247||MBA||26. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9907 Oileus||6541 P-L|| align=right|11,6|| align=right|5,309|| align=right|0,067|| align=right|8,14|| align=right|12,23||JUT||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9908 Aue||2140 T-1|| align=right|13,2|| align=right|2,901|| align=right|0,052|| align=right|2,50|| align=right|4,940||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9909 Eschenbach||4355 T-1|| align=right|13,8|| align=right|2,348|| align=right|0,166|| align=right|4,32|| align=right|3,598||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9910 Vogelweide||3181 T-2|| align=right|14,0|| align=right|2,875|| align=right|0,029|| align=right|3,37|| align=right|4,874||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9911 Quantz||4129 T-2|| align=right|14,3|| align=right|2,301|| align=right|0,146|| align=right|5,21|| align=right|3,490||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9912 Donizetti||2078 T-3|| align=right|12,8|| align=right|2,565|| align=right|0,147|| align=right|7,27|| align=right|4,108||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9913 Humperdinck||4071 T-3|| align=right|14,7|| align=right|2,288|| align=right|0,145|| align=right|4,98|| align=right|3,461||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9914 Obukhova||1976 UJ4|| align=right|14,0|| align=right|2,673|| align=right|0,207|| align=right|3,47|| align=right|4,370||MBA||28. oktober 1976||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|9915 Potanin||1977 RD2|| align=right|12,7|| align=right|2,953|| align=right|0,185|| align=right|3,21|| align=right|5,073||MBA||8. september 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|9916 Kibirev||1978 TR2|| align=right|13,0|| align=right|2,854|| align=right|0,082|| align=right|1,02|| align=right|4,820||MBA||3. oktober 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(9917)||1979 MK|| align=right|13,2|| align=right|2,372|| align=right|0,133|| align=right|6,37|| align=right|3,653||MBA||26. junij 1979||Cerro El Roble||C. Torres
|-
|(9918)||1979 MK3|| align=right|13,3|| align=right|3,111|| align=right|0,130|| align=right|6,15|| align=right|5,487||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|9919 Undset||1979 QF1|| align=right|15,2|| align=right|2,379|| align=right|0,212|| align=right|1,61|| align=right|3,670||MBA||22. avgust 1979||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(9920)||1981 EZ10|| align=right|13,6|| align=right|2,785|| align=right|0,039|| align=right|3,25|| align=right|4,646||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9921)||1981 EO18|| align=right|14,3|| align=right|2,377|| align=right|0,060|| align=right|2,40|| align=right|3,664||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|9922 Catcheller||1981 EO21|| align=right|15,1|| align=right|2,402|| align=right|0,213|| align=right|1,62|| align=right|3,722||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9923)||1981 EB24|| align=right|14,1|| align=right|2,812|| align=right|0,072|| align=right|4,41|| align=right|4,715||MBA||7. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9924)||1981 EM24|| align=right|14,0|| align=right|2,791|| align=right|0,102|| align=right|2,85|| align=right|4,662||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9925)||1981 EU24|| align=right|13,8|| align=right|2,807|| align=right|0,095|| align=right|3,23|| align=right|4,703||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9926)||1981 EU41|| align=right|15,7|| align=right|2,383|| align=right|0,169|| align=right|2,14|| align=right|3,679||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|9927 Tyutchev||1981 TW1|| align=right|13,9|| align=right|2,216|| align=right|0,245|| align=right|6,03|| align=right|3,299||MBA||3. oktober 1981||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(9928)||1981 WE9|| align=right|14,4|| align=right|2,218|| align=right|0,178|| align=right|2,85|| align=right|3,302||MBA||16. november 1981||Bickley||Perth Observatory
|-
|9929 McConnell||1982 DP1|| align=right|14,1|| align=right|2,277|| align=right|0,138|| align=right|6,02|| align=right|3,435||MBA||24. februar 1982||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|9930 Billburrows||1984 CP|| align=right|13,9|| align=right|2,438|| align=right|0,105|| align=right|7,46|| align=right|3,805||MBA||5. februar 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|9931 Herbhauptman||1985 HH|| align=right|13,5|| align=right|2,378|| align=right|0,179|| align=right|2,47|| align=right|3,666||MBA||18. april 1985||Kleť||A. Mrkos
|-
|9932 Kopylov||1985 QP5|| align=right|13,4|| align=right|2,553|| align=right|0,094|| align=right|14,17|| align=right|4,078||MBA||23. avgust 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|9933 Alekseev||1985 SM3|| align=right|14,2|| align=right|2,153|| align=right|0,142|| align=right|3,86|| align=right|3,158||MBA||19. september 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych; L. I. Černych
|-
|9934 Caccioppoli||1985 UC|| align=right|13,5|| align=right|2,580|| align=right|0,232|| align=right|16,63|| align=right|4,143||MBA||20. oktober 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(9935)||1986 CP1|| align=right|13,4|| align=right|2,663|| align=right|0,125|| align=right|4,10|| align=right|4,344||MBA||4. februar 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9936)||1986 PN4|| align=right|11,7|| align=right|3,072|| align=right|0,193|| align=right|15,48|| align=right|5,384||MBA||8. avgust 1986||Smolyan||E. W. Elst; V. Ivanova
|-
|9937 Triceratops||1988 DJ2|| align=right|15,0|| align=right|2,366|| align=right|0,233|| align=right|1,27|| align=right|3,638||MBA||17. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|9938 Kretlow||1988 KA|| align=right|13,8|| align=right|2,140|| align=right|0,191|| align=right|3,81|| align=right|3,130||MBA||18. maj 1988||La Silla||W. Landgraf
|-
|(9939)||1988 VK|| align=right|14,0|| align=right|2,195|| align=right|0,156|| align=right|5,79|| align=right|3,252||MBA||3. november 1988||Chiyoda||T. Kojima
|-
|(9940)||1988 VM3|| align=right|14,4|| align=right|2,172|| align=right|0,171|| align=right|2,22|| align=right|3,200||MBA||11. november 1988||Gekko||Y. Oshima
|-
|9941 Iguanodon||1989 CB3|| align=right|14,5|| align=right|2,300|| align=right|0,122|| align=right|5,44|| align=right|3,488||MBA||4. februar 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9942)||1989 TM1|| align=right|13,2|| align=right|2,595|| align=right|0,168|| align=right|9,94|| align=right|4,181||MBA||8. oktober 1989||Okutama||T. Hioki; N. Kawasato
|-
|(9943)||1989 UG3|| align=right|13,3|| align=right|2,610|| align=right|0,164|| align=right|4,91|| align=right|4,216||MBA||29. oktober 1989||Tokushima||M. Iwamoto; T. Furuta
|-
|(9944)||1990 DA3|| align=right|13,1|| align=right|2,836|| align=right|0,048|| align=right|3,17|| align=right|4,775||MBA||24. februar 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9945)||1990 KX|| align=right|13,8|| align=right|2,211|| align=right|0,149|| align=right|5,44|| align=right|3,286||MBA||21. maj 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(9946)||1990 ON2|| align=right|14,1|| align=right|2,260|| align=right|0,077|| align=right|3,19|| align=right|3,396||MBA||29. julij 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(9947)||1990 QB|| align=right|14,6|| align=right|2,333|| align=right|0,254|| align=right|21,86|| align=right|3,562||MBA||17. avgust 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(9948)||1990 QB2|| align=right|14,5|| align=right|2,385|| align=right|0,216|| align=right|2,10|| align=right|3,683||MBA||22. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|9949 Brontosaurus||1990 SK6|| align=right|14,0|| align=right|2,355|| align=right|0,062|| align=right|7,72|| align=right|3,613||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9950)||1990 VB|| align=right|16,2|| align=right|2,441|| align=right|0,531|| align=right|14,59|| align=right|3,814||AMR||8. november 1990||Caussols||C. Pollas
|-
|9951 Tyrannosaurus||1990 VK5|| align=right|14,0|| align=right|2,427|| align=right|0,124|| align=right|7,40|| align=right|3,780||MBA||15. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9952)||1991 AK|| align=right|12,8|| align=right|2,655|| align=right|0,047|| align=right|1,94|| align=right|4,325||MBA||9. januar 1991||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(9953)||1991 EB|| align=right|13,7|| align=right|2,623|| align=right|0,126|| align=right|2,84|| align=right|4,248||MBA||7. marec 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|9954 Brachiosaurus||1991 GX7|| align=right|13,6|| align=right|2,760|| align=right|0,131|| align=right|9,10|| align=right|4,584||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9955)||1991 PU11|| align=right|14,6|| align=right|2,274|| align=right|0,180|| align=right|4,99|| align=right|3,429||MBA||7. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|9956 Castellaz||1991 TX4|| align=right|14,3|| align=right|2,214|| align=right|0,144|| align=right|5,84|| align=right|3,294||MBA||5. oktober 1991||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|9957 Raffaellosanti||1991 TO13|| align=right|13,8|| align=right|2,287|| align=right|0,130|| align=right|6,88|| align=right|3,457||MBA||6. oktober 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(9958)||1991 VL1|| align=right|14,6|| align=right|2,175|| align=right|0,127|| align=right|5,97|| align=right|3,208||MBA||4. november 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9959)||1991 VF2|| align=right|14,7|| align=right|2,244|| align=right|0,140|| align=right|5,65|| align=right|3,361||MBA||9. november 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|9960 Sekine||1991 VE4|| align=right|14,4|| align=right|2,198|| align=right|0,189|| align=right|4,84|| align=right|3,258||MBA||4. november 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(9961)||1991 XK|| align=right|14,2|| align=right|2,241|| align=right|0,106|| align=right|4,86|| align=right|3,354||MBA||4. december 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|9962 Pfau||1991 YL1|| align=right|14,6|| align=right|2,384|| align=right|0,141|| align=right|00,80|| align=right|3,681||MBA||28. december 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|9963 Sandage||1992 AN|| align=right|13,6|| align=right|2,342|| align=right|0,281|| align=right|23,46|| align=right|3,584||MBA||9. januar 1992||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(9964)||1992 CF1|| align=right|13,4|| align=right|2,471|| align=right|0,150|| align=right|6,22|| align=right|3,884||MBA||13. februar 1992||Geisei||T. Seki
|-
|9965 GNU||1992 EF2|| align=right|14,2|| align=right|2,419|| align=right|0,171|| align=right|12,20|| align=right|3,761||MBA||5. marec 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(9966)||1992 ES13|| align=right|14,5|| align=right|2,378|| align=right|0,148|| align=right|2,07|| align=right|3,666||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|9967 Awanoyumi||1992 FV1|| align=right|12,8|| align=right|2,585|| align=right|0,171|| align=right|8,60|| align=right|4,154||MBA||31. marec 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(9968)||1992 JS2|| align=right|12,7|| align=right|2,567|| align=right|0,052|| align=right|12,98|| align=right|4,113||MBA||4. maj 1992||La Silla||H. Debehogne
|-
|9969 Braille||1992 KD|| align=right|15,8|| align=right|2,345|| align=right|0,432|| align=right|28,90|| align=right|3,590||MBA||27. maj 1992||Observatorij Palomar||E. F. Helin; K. J. Lawrence
|-
|(9970)||1992 ST1|| align=right|12,4|| align=right|2,794|| align=right|0,205|| align=right|7,54|| align=right|4,669||MBA||26. september 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|9971 Ishihara||1993 HS|| align=right|13,9|| align=right|2,182|| align=right|0,122|| align=right|2,75|| align=right|3,222||MBA||16. april 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|9972 Minoruoda||1993 KQ|| align=right|13,6|| align=right|2,290|| align=right|0,200|| align=right|9,42|| align=right|3,466||MBA||26. maj 1993||Kiyosato||S. Otomo
|-
|9973 Szpilman||1993 NB2|| align=right|14,2|| align=right|2,531|| align=right|0,172|| align=right|1,50|| align=right|4,027||MBA||12. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|9974 Brody||1993 OG13|| align=right|14,1|| align=right|2,389|| align=right|0,180|| align=right|1,73|| align=right|3,692||MBA||19. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|9975 Takimotokoso||1993 RZ1|| align=right|14,5|| align=right|2,463|| align=right|0,143|| align=right|1,05|| align=right|3,866||MBA||12. september 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(9976)||1993 TQ|| align=right|13,2|| align=right|2,693|| align=right|0,206|| align=right|8,50|| align=right|4,419||MBA||9. oktober 1993||Hidaka||S. Shirai; S. Hayakawa
|-
|(9977)||1994 AH|| align=right|12,8|| align=right|2,938|| align=right|0,071|| align=right|2,76|| align=right|5,036||MBA||2. januar 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9978)||1994 AJ1|| align=right|12,9|| align=right|2,996|| align=right|0,095|| align=right|9,35|| align=right|5,185||MBA||7. januar 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9979)||1994 VT|| align=right|14,6|| align=right|2,404|| align=right|0,174|| align=right|1,98|| align=right|3,727||MBA||3. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9980)||1995 BQ3|| align=right|13,4|| align=right|2,641|| align=right|0,195|| align=right|9,44|| align=right|4,292||MBA||31. januar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9981)||1995 BS3|| align=right|13,5|| align=right|2,676|| align=right|0,029|| align=right|2,51|| align=right|4,376||MBA||31. januar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9982)||1995 CH|| align=right|14,3|| align=right|2,687|| align=right|0,157|| align=right|14,31|| align=right|4,404||MBA||1. februar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|9983 Rickfienberg||1995 DA|| align=right|13,4|| align=right|2,707|| align=right|0,117|| align=right|8,33|| align=right|4,452||MBA||19. februar 1995||Sudbury||D. di Cicco
|-
|9984 Gregbryant||1996 HT|| align=right|13,6|| align=right|2,491|| align=right|0,044|| align=right|3,83|| align=right|3,930||MBA||18. april 1996||Macquarie||R. H. McNaught; J. B. Child
|-
|9985 Akiko||1996 JF|| align=right|14,8|| align=right|2,304|| align=right|0,142|| align=right|5,43|| align=right|3,496||MBA||12. maj 1996||Yatsuka||R. H. McNaught; H. Abe
|-
|9986 Hirokun||1996 NX|| align=right|12,7|| align=right|2,573|| align=right|0,056|| align=right|14,02|| align=right|4,127||MBA||12. julij 1996||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|9987 Peano||1997 OO1|| align=right|15,1|| align=right|2,251|| align=right|0,089|| align=right|7,64|| align=right|3,377||MBA||29. julij 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|9988 Erictemplebell||1997 RX6|| align=right|12,8|| align=right|2,900|| align=right|0,021|| align=right|1,87|| align=right|4,938||MBA||9. september 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(9989)||1997 SG16|| align=right|13,2|| align=right|2,855|| align=right|0,014|| align=right|1,82|| align=right|4,823||MBA||27. september 1997||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(9990)||1997 SO17|| align=right|13,3|| align=right|2,831|| align=right|0,083|| align=right|2,10|| align=right|4,763||MBA||30. september 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|9991 Anezka||1997 TY7|| align=right|12,7|| align=right|3,203|| align=right|0,155|| align=right|2,18|| align=right|5,732||MBA||5. oktober 1997||Kleť||Z. Moravec
|-
|(9992)||1997 TG19|| align=right|14,4|| align=right|2,171|| align=right|0,294|| align=right|2,60|| align=right|3,198||MBA||8. oktober 1997||Gekko||T. Kagawa; T. Urata
|-
|9993 Kumamoto||1997 VX5|| align=right|13,1|| align=right|2,538|| align=right|0,054|| align=right|10,69|| align=right|4,042||MBA||6. november 1997||Kumamoto||J. Kobayashi
|-
|9994 Grotius||4028 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,585|| align=right|0,177|| align=right|7,17|| align=right|4,155||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9995 Alouette||4805 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,390|| align=right|0,163|| align=right|2,32|| align=right|3,695||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9996 ANS||9070 P-L|| align=right|13,0|| align=right|2,802|| align=right|0,234|| align=right|7,66|| align=right|4,690||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9997 COBE||1217 T-1|| align=right|13,7|| align=right|2,546|| align=right|0,115|| align=right|2,47|| align=right|4,063||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9998 ISO||1293 T-1|| align=right|15,2|| align=right|2,161|| align=right|0,095|| align=right|3,92|| align=right|3,177||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9999 Wiles||4196 T-2|| align=right|13,1|| align=right|2,841|| align=right|0,067|| align=right|3,21|| align=right|4,787||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|10000 Myriostos||1951 SY|| align=right|15,3|| align=right|2,587|| align=right|0,304|| align=right|20,61|| align=right|4,161||MBA||30. september 1951||Observatorij Palomar||A. G. Wilson
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission 
© IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov